Sarakreek (ressort), een bestuursressort in Brokopondo, Suriname
  Sarakreek (rivier), een rivier in brokopondo, Suriname
 Sarakreek Airstrip, een vliegveld in het ressort Sarakreek